Grandvilliers puede referirse a: 

 Grandvilliers, comuna francesa del departamento de Eure.
 Grandvilliers, comuna francesa del departamento de Oise.